Ženská čtyřhra Mutua Madrid Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, jehož členky nestartují společně. Garciaová se rozhodla věnovat především singlové kariéře. Spoluhráčkou Mladenovicové se stala Ruska Světlana Kuzněcovová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Bertensové s Larssonovou.

Vítězem se stal třetí nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal maďarsko-české turnajové šestky Tímeu Babosovou s Andreou Hlaváčkovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly druhou společnou trofej po triumfu na Indian Wells Masters 2017. Čanová vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hingisovou to bylo padesáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Sania Mirzaová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (finále)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2017